Auguste-Antoine Durandeau (1854-1941), peintre français ;
 Émile Durandeau (1827-1880), peintre et caricaturiste français.